Guinchard ist der Nachname folgender Personen:

 Albert Guinchard (1914–1971), Schweizer Fußballspieler
 Jean-Christophe Guinchard (* 1967), Schweizer Leichtathlet
 Paulette Guinchard-Kunstler (* 1949), französische Politikerin
 Saturnino Herrán Guinchard (1887–1918), mexikanischer Künstler
 Simon Rufus Guinchard (1899–1990), Neufundländer Musiker und Komponist